NMAS steht für:
 National Map Accuracy Standards des United States Geological Survey
 National Museum of Antiquities of Scotland
 Novell Modular Authentication Service, des Verzeichnisdienstes Novell eDirectory

Abkürzung